Strada statale 35 – strada statale polacca
 Strada statale 35 dei Giovi – strada statale italiana
 Strada statale 35 (Serbia)